Кушлук (стар.назв. Кишлак) — деревня в Бердюжском районе Тюменской области России. Входит в состав Зарословского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу озёр Кушлук и Жилое. Расстояние до Тюмени — 330 км.

Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Бердюжского района